Zemljopis:
Oka (rijeka) je rijeka u europskom dijelu Rusije 
Oka (rijeka u Sibiru) je rijeka u Sibiru (Rusija)
Oka (grad) je gradić u Quebecu, u Kanadi. Poznat je po siru oci i po okanskoj krizi iz 1990.

Ostalo:
Oka (Lada) je ime automobila kojeg proizvodi Lada (ime je dobio prema rijeci)
Oka (sir) je vrsta polumekog sira
Oka (biljka) je naziv za jednu vrstu biljke
Oka (mjera) je turska težinska mjera, iznosi otprilike 1,28 kg. U primjeni je bila i u Hrvatskoj.
Oka (zrakoplov) ili Ohka je bio zrakoplov za kamikaze u drugom svjetskom ratu
R-400 Oka je balistički projektil sovjetske proizvodnje
OKA je australska glazbena skupina, World Music smjera, glazbu izvode na didgeridoo-u
 Oka je međunarodni kod zračne luke Naha. 
 16494 Oka, asteroid